Surry é o nome de dois condados dos Estados Unidos:
Condado de Surry (Carolina do Norte)
Condado de Surry (Virgínia)

Desambiguação